Александр Иванович Яковлев (, Ярославль — , Ярославль) — русский энтомолог, художник и общественный деятель. Один из основоположников журнала Энтомологическое обозрение. Член Государственного совета. Его не следует путать с Василием Евграфовичем Яковлевым (1839—1908), также энтомологом из Санкт-Петербурга. Интересовался в основном жуками.

Биография 
Родился 22 февраля 1863 года в окрестностях Ярославля. В 1880-х годах совершил совместно с Андреем Петровичем Семёновым и Пётром Петровичем Семёновым ряд поездок на Кавказ и Поволжье. В 1883 году окончил классическую гимназию в Ярославле. В 1887 году получил степень кандидата Санкт-Петербургского университета. В 1888 году устроился на работу в Императорскую публичную библиотеку. В 1889 совершил экспедицию по изучению флоры и фауны пустынь Закаспийского края. По возвращении из поездки, оставил службу в библиотеке и женился на Н. М. Миклашевской. С 1891 по 1901 годы служил в должности земского начальника Ярославского губернского и земского собрания. В имении Яковлева часто собирались многие известные русские энтомологи, в том числе Н,Н. Ширяев, Н. Р. Кокуев, Т. С. Чичерин. Во время этих встреч зародилась идея создать специализированный энтомологический журнал. Общими усилиями первый номер журнала, получивший название «Русское энтомологическое обозрение», вышел в 1901 году. В 1903 году Яковлев был выбран уездным предводителем дворянства. В августе 1909 года избран членом Государственного совета от Ярославского земства. Умер 28 декабря 1909 года в Ярославле. Похоронен на Леонтьевском кладбище.

Таксоны, описанные Яковлевым 
Яковлевым было описано множестов таксонов жесткокрылых и перепончатокрылых.

Жуки

Перепончатокрылые

Таксоны, описанные в честь Яковлева

Публикации

Примечания 

Энтомологи Российской империи
Гименоптерологи
Колеоптерологи
Энтомологи по алфавиту
Энтомологи XIX века
Энтомологи XX века